Siemkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Siemkowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Terra, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Siemkowo (Lniano), Dorf im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Simkau, Kreis Schwetz, Westpreußen